Ten Esschen (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Heerlen
Knooppunt Ten Esschen, een verkeersknooppunt van de snelweg A76 en de autoweg N281